Ю́рий Ши́шкин:
 Шишкин, Юрий Васильевич (род. 1963) — российский баянист.
 Шишкин, Юрий Николаевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Шишкин, Юрий Фёдорович (XVII — XVIII вв) — русский военный и государственный деятель, дворянин, стольник, воевода.